Михайло Бабич:
 Бабич Михайло Вікторович ( 1969) — російський політик.
 Бабич Михайло Данилович (1932—2016) — український математик.
 Бабич Михайло Павлович (1844—1918) — наказний отаман Кубанського козацького війська.
 Бабич Михайло Федорович (1820-ті — після 1875) — український актор, драматург, антрепренер.